Мазец:
 Мазец, Евгений Павлович (14.08.1929 — 2.06.2013) — советский и российский учёный.
 Мазец, Наталия Ивановна (род. 27.07.1953) — актриса кино и театра.
 Мазец, Павел Станиславович (07.09.1905 — 24.02.1967) — генерал-майор артиллерии.